Кайфу Тошікі
Повіт Кайфу